Le temple Maya Devi peut désigner :
 le temple Maya Devi, un temple hindouiste d'Inde ;
 le temple Maya Devi, un temple bouddhiste du Népal.